Ruhnau ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Ruhnau (* 1984), deutsche Schwimmerin
 Eva Ruhnau (* 1948), Professorin für Wissenschaftstheorie
 Heinz Ruhnau (1929–2020), deutscher Politiker (SPD)
 Werner Ruhnau (1922–2015), deutscher Architekt